Levert bzw. LeVert ist der Familienname folgender Personen:

 Caris LeVert (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Eddie Levert (* 1942), US-amerikanischer Soul-Musiker
 Gerald Levert (1966–2006), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Sean Levert (1968–2008), US-amerikanischer R&B-Sänger

LeVert heißt
 LeVert (Band), US-amerikanisches R&B-Trio